Leininger ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Leininger (1931–2005), deutscher Theaterregisseur und Intendant
 Kurt Leininger (* 1948), österreichischer Fotograf und Buchautor
 Madeleine Leininger (1925–2012), US-amerikanische Biologin, Professorin für Krankenpflege
 Marco Leininger (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Steven Leininger (* 1952), US-amerikanischer Computer-Entwickler
 Thomas Leininger (* 1981), deutscher Cembalist, Organist und Komponist
 Willi Leininger (1907–1971), deutscher Komponist, Redakteur und Musikkritiker/-schriftsteller
 Wolfgang Leininger, Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Dortmund

Sonstiges:
 Leininger Peak, Berg im Palmerland, Antarktika
 Wilhelm Carl zu Leiningen-Guntersblum (1737–1809), Reichsgraf, badischer Standesherr

Siehe auch:
 Leiningen (Adelsgeschlecht)